Kingsmill Group kan syfta på:

Geografi

Kiribati 

 Southern Gilbert Islands, öar, Gilbertöarna, 
 Gilbert Islands (öar i Kiribati), Gilbertöarna, 

Robotskapade Kiribatiförgreningar